Янош:

 Янош, Адам (род. 1992) — чешский футболист.
 Янош, Бранислав (род. 1971) — словацкий хоккеист и тренер.
 Янош, Владимир (род. 1945) — чехословацкий гребец.
 Янош I Запольяи (1487—1540) — венгерский государственный деятель, князь Трансильвании и король Венгрии.
 Янош II Запольяи (1540—1571) — князь Трансильвании (1570—1571).
  — один из наиболее известных немецких детских писателей и иллюстраторов.